Franco Petri Burgersdijk, Nederlands filosoof
 Leendert Burgersdijk, Nederlands bioloog en vertaler. 
 Burgersdijk (Westland), een buurtschap in Westland.